Андре́й Со́болев:
 
 Соболев, Алексей (Андрей) Валерьевич (1968—2001) — советский и российский футболист.
 Соболев, Андрей Владимирович (род. 1969) — советский и российский хоккеист.